Онеща́к — українське прізвище.

Персоналії 
 Марія Онещак (* 1984) — українська актриса.
 Олег Онещак (* ?) — український актор.

Українські прізвища
Прізвища на -ак